Formiga - no diminutivo, "formiguinha"
Ou ainda:
 Formiguinha (futebolista)
 Formiguinha (palhaço)
 Formiguinha (trovador)
 Formiguinhas - aldeia da freguesia de Nossa Senhora do Livramento do município de Ribeira Grande no norte da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde

Desambiguação